Осе́тия:

 Осетия () — неофициальное название географического региона, расположенного в горах и предгорьях Центрального Кавказа.

Политии 
 Северная Осетия (Северная Осетия — Алания) — республика на Северном Кавказе, субъект Российской Федерации.
 Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая Республика — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 1936 по 1991 годы.
 Южная Осетия — частично признанное государство на Южном Кавказе.
 Юго-Осетинская автономная область — административно-территориальная единица Грузинской ССР, существовавшая с 1922 по 1990 годы.

Другое 
 Триалетская Осетия — условное название области компактного расселения (до начала 1990-х годов) осетин на склонах Триалетского хребта в центральной Грузии.
 Северная Осетия (газета) — ежедневная информационно-аналитическая газета (до 1991 года назыв. «Социалистическая Осетия»).